Волжинский — русская фамилия. Известные носители:

 Волжинский, Гавриил Иванович (1855—не ранее 1917) — генерал-майор, участник русско-турецкой войны 1877—1878, литератор.
 Волжинский, Николай Львович (?—1858) — генерал-лейтенант, Георгиевский кавалер (№ 4447; 18 декабря 1830).
 Волжинский, Пётр Николаевич (?—1851) — полковник, действительный статский советник, Георгиевский кавалер (№ 3892; 26 ноября 1826).

См. также 
 Волжинские
 Виноградов-Волжинский